LOF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Loen (Stati Uniti)
 lof – codice ISO 639-3 della lingua logol
 Lof – regione geografica situata in Senegal